Мужская сборная Белоруссии по кёрлингу — представляет Белоруссию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Белорусская ассоциация кёрлинга ().

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2000—2011, 2018 и 2021 сборная Белоруссии выступала в дивизионе «В», в 2010, 2012—2017 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Белоруссии по кёрлингу
 Смешанная сборная Белоруссии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Белоруссии по кёрлингу

Ссылки 
 Белоруссия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Белорусской ассоциации кёрлинга

Белоруссия
Кёрлинг в Белоруссии
Кёрлинг